

Letteratura
Un americano alla corte di re Artù (A Connecticut Yankee in King Arthur's Court) – romanzo del 1889 di Mark Twain

Cinema
A Connecticut Yankee in King Arthur's Court – film statunitense del 1921 diretto da Emmett J. Flynn
La corte di re Artù (A Connecticut Yankee in King Arthur's Court) – film statunitense diretto da Tay Garnett

Televisione
A Connecticut Yankee in King Arthur's Court – film d'animazione per la televisione australiano del 1970 diretto da Zoran Janjic
A Connecticut Yankee in King Arthur's Court – film per la televisione statunitense del 1989 diretto da Mel Damski
A Connecticut Yankee in King Arthur's Court – episodio della prima stagione della serie televisiva antologica statunitense Kraft Television Theatre trasmesso l'8 luglio 1954
A Connecticut Yankee in King Arthur's Court – episodio della quarta stagione della serie televisiva antologica statunitense Studio One trasmesso il 19 maggio 1952
A Connecticut Yankee in King Arthur's Court – episodio speciale della seconda stagione della serie televisiva antologica statunitense Once Upon a Classic trasmesso il 23 maggio 1978